Industry désigne :

Toponymes 

 Industry, une localité située en Californie ;
 Industry, une localité située dans l’Illinois ;
 Industry, une localité située dans le Kansas ;
 Industry, une localité située dans le Maine ;
 Industry, une localité située en Pennsylvanie ;
 Industry, une localité située dans le Texas.

Culture et loisirs 
 Industry, un groupe pop fondé à la fin des années 1970 par Brian Unger et Mercury Caronia.
 Industry est une série produite en 2020 par HBO sur le milieu de la finance après la crise de 2008.